Panthéon national peut faire référence à :
 Panthéon national hongrois
 Panthéon national, au Portugal
 Panthéon national, au Venezuela.